(englisch für „Pfeife“) steht für:

 Whistle (Lied), ein Lied des US-amerikanischen Rappers Flo Rida aus dem Jahr 2012
 Tin Whistle, einfache von den britischen Inseln stammende und vor allem dort gebräuchliche Flöte
 whistle.im, ein Instant-Messenger
 Whistle (Geräusch), ein Unterwassergeräusch
 Whistle!, eine Manga- und Animeserie
 Whistle Cove, Bucht Südgeorgiens, Südatlantik
 Whistle Pass, Gebirgspass auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Whistle ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Whistle (* 1966), kanadisch-britischer Eishockeyspieler und -trainer
 Jackson Whistle (* 1995), kanadisch-britischer Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Whistler (Begriffsklärung)